Государство Ятенга располагалось на территории нынешней Буркина-Фасо. Правители Ятенга именовались Ятенга нааба. Отдельные правители носили также титул Рима.

Источники 
 http://www.rulers.org/burktrad.html

См. также 
 История Буркина-Фасо
 Королевства Моси
 Список правителей государства Моси Тенкодого
 Список правителей государства Моси Вогодого

История Буркина-Фасо
Списки:Буркина-Фасо